Zebinus ist der Name von

 Zebinus (Eremit), syrischer Eremit
 Zebinus (Antiochia), Bischof von Antiochia im 3. Jahrhundert